Janne Väyrynen, född 26 juni 1992 i Träskända i Nyland, Finland, är en finländsk ishockeyspelare som spelar för Nybro Vikings i Hockeyettan. Väyrynens moderklubb är Järvenpään Haukat från hemstaden.

Säsongen 2013/14 gjorde Väyrynen debut i finländska andraligan Mestis med laget Mikkelin Jukurit. Sedan dess har han spelat för Kiekko-Vantaa, Joensuun Kiekko-Pojat och KeuPa HT i samma serie. Dessutom fick han chansen att spela några matcher med Lukko i FM-ligan 2016-2018. Till säsongen 2020/21 skrev han kontrakt med Dukla Trenčín i slovakiska Extraliga , men i december gick han över till svenska Nybro Vikings i Hockeyettan och gjorde stor succé med 40 poäng på 36 matcher.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Finländska ishockeyspelare
Födda 1992
Levande personer
Män
Personer från Träskända
Spelare i HC Dukla Trenčín
Spelare i Mikkelin Jukurit
Spelare i Kiekko-Vantaa
Spelare i Lukko
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i KeuPa HT
Spelare i Joensuun Kiekko-Pojat
Spelare i Hydraulic Oilers
Finländska idrottare under 2000-talet